Chrysippos eller Krysippos () var navnet på flere grækere:

Mytiske 
 Chrysippos (mytologi), den uægte søn af Pelops, kidnappet af Laios
 Chrysippos, søn af Aigyptos, dræbt af Danaiden Chrysippe
 Chrysippos, en søn af Aiolos
 Chrysippos, grundlæggeren af Chrysippa i Kilikien (Stephanus af Byzantium s. v. Χρύσιππα)

Historiske 
 Chrysippos af Soli (ca. 280 f.Kr. - ca. 207 f.Kr.) var en stoisk filosof
 Chrysippos af Knidos (4. århundrede f.Kr.) var en græsk læge
 Chrysippos af Tyana var en græsk forfatter om gastronomi
 Chrysippos af Cappadocia (5. århundrede e.Kr.) var en græsk forfatter om religion
 Chrysippos af Mallus, der var til stede ved Koncilet i Chalkedon

Se også 
 Chrysippe
 Danaus chrysippus, en art sommerfugl